Tauren bezeichnet:
 Taurus (Fabelwesen), Fabelwesen der Griechischen Mythologie
 Tauren (Volk), Volk auf der Halbinsel Krim in der Griechischen Mythologie
 Taurer, antikes Volk auf der Krim
siehe auch
 Tauris, antike Landschaft
 Taurien, frühere Bezeichnung der Krim